

Edifici
 Chiesa di San Vidal – Chiesa di Venezia
 Palazzo Barbaro a San Vidal – palazzo di Venezia

Geografia
Brasile
 Vidal Ramos – comune dello stato di Santa Catarina
Francia
 Saint-Vidal – comune dell'Alta Loira
Italia
 Rio di San Vidal – canale di Venezia
 Vidal – località di Cercivento in provincia di Udine
Repubblica di Panama
 Puerto Vidal – comune del distretto di Las Palmas nella provincia di Veraguas

Onomastica
 Vidal – variante in diverse lingue del nome proprio di persona italiano Vitale

Persone
 Vidal – poeta portoghese
 Vidal de Canellas – vescovo cattolico spagnolo
 Aldo De Vidal – pittore italiano
 Antoni Vidal – astronomo amatoriale spagnolo
 Arnaut Vidal de Castelnou d'Ari – trovatore francese
 Bernart Vidal – trovatore che scrisse in lingua occitana
 Camille Vidal-Naquet – regista e sceneggiatore francese
 César Vidal – scrittore, storico e giornalista spagnolo
 Christina Vidal – attrice statunitense
 Daniel Vega Vidal – regista peruviano
 Diego Vega Vidal – regista peruviano
 Emilio Mola Vidal – generale spagnolo
 Enrique Benavent Vidal – vescovo cattolico spagnolo
 Francisco Antonio Vidal – politico uruguaiano
 Francisco de Asís Vidal y Barraquer – cardinale e arcivescovo cattolico spagnolo
 Francisco Ponzán Vidal – anarchico spagnolo
 Francisco Pulgar Vidal – compositore peruviano
 Francisco Vidal – politico cileno
 Gore Vidal – scrittore statunitense
 Gregorio Lavilla Vidal – pilota motociclistico spagnolo
 Henri Vidal – attore francese
 Jacques Vidal – storico delle religioni e presbitero francese
 Jesús Vidal – attore spagnolo
 Joaquina de Vedruna Vidal – religiosa spagnola
 Johanna Martes Vidal – conduttrice dominicana
 Juan Francisco de Vidal – politico peruviano
 Lisa Vidal – attrice statunitense
 Llorenç Vidal Vidal – poeta, pedagogo e pacifista spagnolo
 Lluïsa Vidal i Puig – pittrice spagnola catalana
 Lucas Vidal – compositore di colonne sonore cinematografiche spagnolo
 Marciano Vidal García – teologo spagnolo
 Maria Vidal – cantante statunitense
 María Eugenia Vidal – politica argentina
 María Pujalte Vidal – attrice spagnola
 Nacho Vidal – attore pornografico spagnolo
 Noelia López Vidal – modella spagnola
 Paul Vidal de la Blache – geografo francese
 Peire Vidal – trovatore provenzale
 Pierre Vidal-Naquet – storico francese
 Raimon Vidal de Bezaudun – poeta catalano
 Ricardo Jamin Vidal – cardinale e arcivescovo filippino
 Salvatore Vidal – nato Giovanni Andrea Contini, monaco cristiano e scrittore italiano
 Sebastián Vidal y Soler – botanico spagnolo
 Xavier Trias i Vidal de Llobatera – politico spagnolo

Sport
 Ary Ventura Vidal – allenatore di pallacanestro brasiliano
 Carmelo Vidal – allenatore di pallacanestro italiano
 Doriane Vidal – snowboarder francese
 Jean-Pierre Vidal – ex sciatore alpino francese
 Jerónimo Vidal – pilota spagnolo
 José Ángel Vidal – dirigente sportivo ed ex ciclista su strada spagnolo
 María Vilas Vidal – nuotatrice spagnola
 Ramón "Moncho" Fernández Vidal – allenatore di pallacanestro spagnolo
 Rafael Vidal – nuotatore e commentatore venezuelano
 Roberto Lovera Vidal – cestista e allenatore di pallacanestro uruguaiano
 Sergi Vidal – cestista spagnolo
 Vanessa Vidal – sciatrice alpina francese
 Walfrido Vidal – schermidore cubano

Calcio
 Albert Riera Vidal – calciatore spagnolo
 Aleix Vidal – calciatore spagnolo
 Antonio Vidal – calciatore spagnolo
 Antonio Vidal González – ex calciatore argentino
 Arturo Vidal – calciatore cileno
 Benjamín Vidal – calciatore cileno
 Carlos Vidal – calciatore cileno
 Emilio Vidal – calciatore e allenatore di calcio spagnolo
 Ernesto Vidal – calciatore uruguaiano
 Ezequiel Vidal – calciatore argentino
 Federico Vidal – allenatore di calcio a 5 ed ex giocatore di calcio a 5 spagnolo
 Francisco Carlos Martins Vidal – ex calciatore brasiliano
 Gabriel Vidal – ex calciatore spagnolo
 Gilberto Martínez Vidal – calciatore costaricano
 Higor Vidal – calciatore brasiliano
 Ignacio Vidal Miralles noto come Nacho Vidal – calciatore spagnolo
 Jaime Camilo González Vidal – calciatore cileno
 Javan Vidal – calciatore inglese
 Jorge Molina Vidal – calciatore spagnolo
 José Vidal – calciatore uruguaiano
 José María Vidal – calciatore spagnolo
 Juan Carlos Vidal – ex calciatore spagnolo
 Manuel Vidal Hermosa – calciatore spagnolo
 Miguel Ángel Vidal – calciatore argentino
 Moreno Aoas Vidal – calciatore brasiliano
 Oriol Romeu Vidal – calciatore spagnolo
 Robert Vidal – calciatore inglese
 Salustiano Vidal – ex calciatore argentino
 Santiago Morandi Vidal – calciatore uruguaiano
 Vidal Sanabria – ex calciatore paraguaiano

Altro 
 Humberto Vidal – catena di calzature portoricana; nota alle cronache a causa di un'esplosione di gas a Porto Rico nel 1996
 Vidal Mayor – prima stesura dei Fueros de Aragón ad opera di Vidal de Canellas